Rozruchy w Poznaniu (1913)
 Protest studencki w Poznaniu (1946)
 Poznański Czerwiec